M69 steht für:
 Messier 69, Kugelsternhaufen
 M69 motorway, britische Autobahn

M69